USS Pittsburgh — кораблі ВМС США, названі на честь міста Піттсбург, штат Пенсільванія.

 USS Pittsburgh (1861)  — броненосець типу «Сіті». Збудований у 1862 році. Брав участь в Громадянській війні в США. Проданий на злам у 1865 році.
 USS Pennsylvania (ACR-4)  — броненосний крейсер, збудований у 1905 році. У 1912 році перейменований на «USS Pittsburgh (CA-4)». Зданий на злам у 1931 році.
 USS Pittsburgh (CA-72)  — важкий крейсер типу «Балтимор». Закладений як «USS Albany (CA-72)», але у процесі будівництва перейменований на «USS Pittsburgh (CA-72)». Збудований у 1944 році. На службі протягом 1944-1947 та 1951-1956 років. У 1973 році виключений зі складу флоту, у 1974 році зданий на злам.
 USS Pittsburgh (SSN-720)  — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1985 році. У 2019 році виключений зі складу флоту.
 USS Pittsburgh (LPD-31) — планований десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо» . Замовлений у 2019 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни